

O Programa
O programa Vem Brincar na Onda foi apresentado por Rebeka Angel e tinha vários convidos. O programa era apresentado pela internet. Mas o programa só durou 4 meses após a saida da apresentadora mirim para o SBT.

História
Essa foi a primeira experiencia da apresentadora mirim. Fázia shows e outras coisas como aparições na tv,comerciais e fez tambem um CD. O CD foi lançado em 2007 mais só foi reconhecido em 2009 na sua entrada á TV conhecida.

Ligações Externas
http://www.tvbahamas.com.br/